Марьянское — название населённых пунктов:

Украина 
 Марьянское — село в Апостоловском районе Днепропетровской области.
 Марьянское — село в Великобагачанском районе Полтавской области.